Carlo Bellerio (1800-1886) – patriota italiano
 Giuditta Bellerio Sidoli (1804-1871) – patriota italiana